Посольство Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике — дипломатическое представительство Российской Федерации в Сирии, расположенное в столице государства, городе Дамаске. Посольство расположено в районе Адави, на улице Омара Бен Аль-Хаттаба, там же находится консульский отдел. Посольство СССР в Дамаске открылось в феврале 1946 года, после того, как Сирия была официально признана независимым государством. В январе 1992 года, в связи с распадом СССР оно стало де-факто посольством Российской Федерации.

Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике с 29 октября 2018 года является Александр Ефимов.

Атаки на посольство 
28 декабря 2016 года российское посольство в Сирии дважды за день подверглось обстрелу, в ходе чего во дворе посольства разорвалась миномётная мина. 2 и 3 февраля 2017 года комплекс посольства России вновь подвергся миномётному обстрелу.

Послы

Контакты 
 Адрес: Сирия, г. Дамаск, район Адави, ул. Омара Бен Аль-Хаттаба
 Телефон: (8-10-963-11) 442-3155
 Факс: (8-10-963-11) 442-3182
 Электронная почта: ruembsyria@mail.ru

См. также 
 Сирийско-российские отношения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Дипломатические представительства в Сирии
Сирия
Российско-сирийские отношения